José María Gutiérrez Hernández (Torrejón de Ardoz, 31 oktober 1976) - voetbalnaam Guti - is een Spaans voetbalcoach en voormalig betaald voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelde. Hij ondertekende in juli 2010 een tweejarig contract bij Beşiktaş JK. In november van het volgende jaar werd zijn contract echter vroegtijdig ontbonden. In 2012 besloot hij zijn carrière stop te zetten, nadat hij geen nieuwe club meer kon vinden.

Voor zijn tijd bij Beşiktaş speelde Guti bijna zijn hele leven voor Real Madrid CF. Hij werd op zijn achtste opgenomen in de cantera - de jeugdopleiding - van Real Madrid. Na de hele opleiding doorlopen te hebben, debuteerde hij in het seizoen 1995/96 in de hoofdmacht van Real Madrid, waar hij liefst 15 seizoenen voor uitkwam.

In mei 1999 debuteerde hij in het Spaans voetbalelftal en hoewel hij een van de dragende spelers was bij Real Madrid kwam hij slechts dertien keer uit voor het nationale elftal.

Clubcarrière

Trainerscarrière 
Van 2013 tot 2018 was Guti jeugdtrainer bij Real Madrid. In de zomer van 2018 ruilde hij Real Madrid in voor Beşiktaş JK, waar hij de assistent werd van hoofdtrainer Şenol Güneş. Na het ontslag van Julen Lopetegui in oktober 2018 werd Guti even genoemd als mogelijke hoofdtrainer van Real Madrid, maar de club koos uiteindelijk voor beloftentrainer Santiago Solari.

In november 2019 ging Guti aan de slag als hoofdtrainer van UD Almería, dat op dat moment tweede stond in de Segunda División A, weliswaar op tien punten van leider Cádiz CF. Op 27 juni 2020 werd hij nog voor het einde van de competitie, die weliswaar een tijd had stilgelegen vanwege de coronapandemie, ontslagen bij de club. Almería stond na 35 speeldagen derde in de Segunda División A, op vijf punten van de tweede plaats die recht gaf op een rechtstreeks ticket naar de Primera División. Almería eindigde onder Guti's opvolger Mário Silva uiteindelijk vierde in de reguliere competitie en slaagde er in de nacompetitie niet in om samen met SD Huesca en Cádiz CF te promoveren.

Erelijst 
 Real Madrid
 Primera División: 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08
 Supercopa de España: 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2007/08
 UEFA Champions League: 1997/98, 1999/00, 2001/02
 UEFA Super Cup: 2002
 Wereldbeker voor clubteams: 1998 en 2002

 Beşiktaş JK
 Türkiye Kupası: 2010/11

Spaans voetballer
Spaans voetbalcoach